Sahare peut faire référence à :
 Sahare, un village du Népal situé dans le district de Dolkha ;
 Sahare, un village du Népal situé dans le district de Surkhet.